Harry Bertoia (1915-1978) – scultore e designer italiano naturalizzato statunitense
 Jacopo Zanguidi, detto il Bertoja (1544-1574) – pittore italiano
 Reno Bertoia (1935-2011) – giocatore di baseball italiano naturalizzato canadese